Lemmy bezeichnet:

 Lemmy Kilmister (1945–2015), britischer Rockmusiker
 Lemmy (Film), Dokumentarfilm über Lemmy Kilmister
 (243002) Lemmy, Asteroid des Hauptgürtels
 Lemmy Caution, literarische Figur in einer Romanreihe und in einigen Kinofilmen
 Lemmy Caution gegen Alpha 60, Science-Fiction-Film von Jean-Luc Godard aus dem Jahr 1965